Изапа има више значења:

 Изапа, Селексионадора де Семиљас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Изапа (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику